«Callejón sin salida» puede referirse a:

Concepto 
 Un callejón sin salida es una vía en punto muerto, también denominado calle sin salida, cul-de-sac o impasse.

Cine 
 «Callejón sin salida» (Dead End) (1937), película estadounidense dirigida por William Wyler.
 «Callejón sin salida» (1938), película argentina dirigida por Elías Alippi.
 «Callejón sin salida» (Dead Reckoning) (1947), película estadounidense dirigida por John Cromwell.
 «Callejón sin salida» (Cul-de-sac) (1966), película británica dirigida por Roman Polanski.
Variantes
 «Un callejón sin salida» (1965), película mexicana dirigida por Rafael Baledón.

Música 
Variantes
 Cul-de-sac (1980), canción de Gènesis.